Contea di Switzerland – Contea dell'Indiana
 Switzerland – Comune della Florida 
 Switzerland – Comune della Carolina del Sud
 Switzerland Township – Comune della Contea di Monroe, nell'Ohio
 A1 Team Switzerland – squadra automobilistica
 Switzerland – album degli Electric Six del 2006

Altri progetti